Parikrama, palabra que en urdu significa "el camino que rodea a algo" puede referirse a:

 Parikrama, banda musical de género rock and roll formada en Delhi, India.
 Parikrama, ritual religioso de circunvalación en hinduismo o budismo.